Dmitrij Sawastin (ur. 1942 w Vulcănești) – mołdawski rysownik pochodzenia gagauskiego. W latach 1983–1993 uczył plastyki w szkole. Jest aktywnym członkiem ruchu autonomii Gagauzji oraz klubu „Gagauz Halkı” (lud gagauski). W jego rysunkach przeważają motywy gagauskie – postacie z legend oraz dziewczyny gagauskie.

Przypisy 

Gagauzi
Mołdawscy artyści
Rysownicy
Urodzeni w 1942